The WELL ( — «всепланетная электронная связь») — одно из старейших сетевых сообществ, основанное в 1985 году, и действующих по состоянию на 2010-е годы. Первой коммуникационной платформой были BBS, к которым участники подключались по технологии коммутируемого доступа через телефонные линии. По состоянию на 2012 год в сообществе состояло  члена. Некоторые ведущие члены сообщества, в том числе , Говард Рейнгольд, , считаются «диджерати» — элитой компьютерной индустрии и сетевых сообществ.

Примечания

Ссылки 
 The WELL
 The WELL Gopher — retained as a text museum

Сетевые сообщества
Лауреаты премии Вебби